64 може да се односи на:

 64. година.
 64 (број), број.
 64 (руски часопис), руски специјализовани шаховски часопис.